Modellering kan syfta på:

 Matematisk modellering – en abstrakt beskrivning av ett verkligt fenomen med matematiska uttryck
 Modellering (konst) – skapa en figur i ett formbart ämne

Se även
Modell